Pace se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Roberto Pace
 Loretta Pace